Con el nombre de jangada o de La jangada se denomina a:
  
 La jangada, un tipo de embarcación empleada en la costa marítima brasileña; 
 La jangada, una manera de transportar troncos sobre los ríos en la cuenca del Plata;
 “La jangada”, una novela del escritor francés Julio Verne;
 “La jangada”, un programa de televisión de la colección de animación francesa: "Los viajes fantásticos de Julio Verne", obra de “La Fabrique” y dirigido por Jean-Pierre Jacquet;
 “La jangada”, un guion cinematográfico que no llegó aún a filmarse, obra del escritor Horacio Quiroga; 
 El Jangada, un río del sudeste brasileño, el cual fue parte de un litigio fronterizo entre los reinos de España y Portugal primero y sus herederos (la Argentina y el Brasil) posteriormente.